Fridrich August Anhaltsko-Desavský (23. září 1799, Dessau – 4. prosince 1864, Dessau) byl německý princ z anhaltsko-desavské větve rodu Askánců.

Původ a rodina 
Fridrich August se narodil 23. září 1799 v Dessau jako čtvrtý (ale třetí přeživší) syn dědičného anhaltsko-desavského prince Fridricha a jeho manželky Amálie Hesensko-Homburské.

Manželství a potomci 
11. září 1832 se třiatřicetiletý princ v paláci Rumpenheimer v Offenbach am Main oženil s o patnáct let mladší princeznou Marií Luisou, dcerou Viléma Hesensko-Kasselského a jeho manželky Luisy Šarloty Dánské, sestry dánského krále Kristiána VIII. Mladší sestrou Marie Luisy byla pozdější královna Luisa, manželka dánského krále Kristiána IX.

Za dvaatřicet let se manželům narodily tři dcery:

 1. Adelaida Marie Anhaltsko-Desavská (25. 12. 1833 Dessau – 24. 11. 1916 Königstein im Taunus)
 ⚭ 1851 Adolf Lucemburský (24. 7. 1817 Wiesbaden – 17. 11. 1905 Lenggries), vévoda nasavský v letech 1839–1866 a velkovédoda lucemburský od roku 1890 až do své smrti
 2. Batilda Anhaltsko-Desavská (29. 12. 1837 Dessau – 10. 2. 1902 Náchod)
 ⚭ 1862 Vilém ze Schaumburg-Lippe (12. 12. 1834 Bückenburg – 4. 4. 1906 Náchod)
 3. Hilda Šarlota Anhaltsko-Desavská (13. 12. 1839 Dessau – 22. 12. 1926 tamtéž), svobodná a bezdětná

Princ Fridrich zemřel 4. prosince 1864 ve věku 65 let v rodném Dessau.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Anhaltsko-Desavští
Anhaltští princové
Narození v roce 1799
Narození 23. září
Narození v Dessau
Úmrtí v roce 1864
Úmrtí 4. prosince
Úmrtí v Dessau
Muži